Bruderliebe steht für
 die Liebe der (geistlichen) Geschwister, etwa im Rahmen der Nächstenliebe
 Polizeiruf 110: Bruderliebe, deutscher Kriminalfilm (2000) 
als Namensbestandteil von Freimaurerlogen
 Boanerges zur Bruderliebe, Hamburg
 Zum wiedererbauten Tempel der Bruderliebe, Worms
Siehe auch:
Philadelphia (Begriffsklärung)